Amerikai Egyesült Államok
 Rosedale (Indiana)
 Rosedale (Kalifornia)
 Rosedale (Louisiana)
 Rosedale (Maryland)
 Rosedale (Mississippi)
 Rosedale (Nebraska)
 Rosedale (New Jersey)
 Rosedale (Nyugat-Virginia)
 Rosedale (Defiance megye, Ohio)
 Rosedale (Pike megye (Ohio)
 Rosedale (Oklahoma)
 Rosedale (Oregon)
 Rosedale (Virginia)
 Rosedale (Washington)

 Ausztrália
 Rosedale (Queensland)
 Rosedale (Új-Dél-Wales)
 Rosedale (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Rosedale (North Yorkshire)

 Kanada
 Rosedale (Alberta)
 Rosedale (Calgary)
 Rosedale (Ontario)
 Rosedale (Toronto)

 Új-Zéland
 Rosedale (Auckland)
 Rosedale (Invercargill)